Джо́зеф Э́двард Про́ктор (; 10 августа 1985, Куинси) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC. Участник пятнадцатого сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Бывший чемпион организаций AFO и Reality Fighting.

Биография 
Джо Проктор родился 10 августа 1985 года в городе Куинси, штат Массачусетс, детство провёл в Пемброке. После окончания школы учился в Университете Массачусетс Дартмут, работал на стройке. По совету друга начал осваивать технику джиу-джитсу, затем проходил подготовку в бойцовской команде Lauzon MMA в Бриджуотер под руководством известного мастера болевых и удушающих приёмов Джо Лозона.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в августе 2008 года, выиграв у своего соперника по очкам раздельным решением судей. В течение трёх последующих лет одержал семь побед и потерпел только одно поражение, был чемпионом по версиям таких небольших американских организаций как AFO и Reality Fighting, где в числе прочего выиграл единогласным решением судей у достаточно сильного соотечественника, действующего чемпиона Мэтта Бессетта.

The Ultimate Fighter 
В 2012 году Проктор стал одним из 32 участников пятнадцатого сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. На предварительном отборочном этапе с помощью «гильотины» заставил сдаться Джордана Ринальди и был выбран под четвёртым номером в команду наставника Юрайи Фейбера. В следующем поединке удушающим приёмом сзади выиграл у Криса Тикла, тогда как на стадии четвертьфиналов единогласным судейским решением уступил Джеймсу Вику и выбыл из турнирной сетки.

Ultimate Fighting Championship 
По итогам реалити-шоу Джо Проктор подписал контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship и дебютировал здесь с победы нокаутом над партнёром по TUF Джереми Ларсеном. Затем, однако, последовало поражение единогласным решением от Рамзи Ниджема.

В 2014 году Проктор провёл в UFC три боя, выиграл у Кристиану Марселу и Джастина Саласа, но проиграл Янси Медейросу. В 2015 году отметился победой над соотечественником Джастином Эдвардсом и поражением от россиянина Магомеда Мустафаева.

Из-за травмы довольно долго не выходил в клетку UFC. Его возвращение в итоге состоялось в апреле 2017 года, когда он встретился с Брайаном Барбереной и проиграл ему техническим нокаутом уже в начале первого раунда.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|11-5
|Брайан Барберена
|TKO (колени и руки)
|UFC Fight Night: Swanson vs. Lobov
|
|align=center|1
|align=center|1:34
|Нашвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4
|Магомед Мустафаев
|TKO (колени и руки)
|UFC 194
|
|align=center|1
|align=center|1:54
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Джастин Эдвардс
|Техническая сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson
|
|align=center|3
|align=center|4:58
|Новый Орлеан, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
|Янси Медейрос
| Сдача (гильотина)
| The Ultimate Fighter 20 Finale
| 
|align=center| 1
|align=center| 4:37
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Джастин Салас
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Cerrone vs. Miller
| 
|align=center| 2
|align=center| 3:27
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Кристиану Марселу
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Machida vs. Mousasi
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Жарагуа-ду-Сул, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Рамзи Ниджем
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Henderson vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сиэтл, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Джереми Ларсен
|KO (удары)
|The Ultimate Fighter: Live Finale
|
|align=center|1
|align=center|1:49
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Мэтт Бессетт
|Единогласное решение
|Reality Fighting: Gonzaga vs. Porter
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Оз Паризье
|Единогласное решение
|Reality Fighting: Mohegan Sun
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Эрик Фама
|Сдача (гильотина)
|Reality Fighting: Mohegan Sun
|
|align=center|2
|align=center|3:22
|Анкасвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|4-1
|Луис Феликс
|TKO (удары руками)
|AFO: Thanksgiving Massacre 3
|
|align=center|2
|align=center|2:24
|Мансфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Нельсон Гейпо
|Сдача (гильотина)
|AFO: Summer Brawl
|
|align=center|1
|align=center|1:14
|Мансфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Мэтт Касио
|Сдача (рычаг локтя)
|AFO: Night of Champions 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Плимут, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Уилл Сивер
|Сдача (удушение сзади)
|FFP: Untamed 30
|
|align=center|1
|align=center|1:33
|Уэстпорт, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Джо Дечавес
|Раздельное решение
|Reality Fighting: Ferocity
|
|align=center|3
|align=center|4:00
|Плимут, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Выпускники Региональной средней школы Силвер-Лейк
Выпускники Университета Массачусетса в Дартмуте